Pray kan syfta på:

 Pray (sång av Justin Bieber) – en sång av Justin Bieber från 2010
 Pray (sång av Sonic Dream Collectiv) – ensång av Sonic Dream Collectiv från 1998

Geografi

Frankrike 

 Pray, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,

Italien 

 Pray, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Biella,

USA 

 Pray, Montana, ort, Montana, Park County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar